В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Кагульского района входит 55 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Кагул ();
 1 населённый пункт в составе города — Котихана ();
 23 села, не входящих в состав коммун;
 30 сёл, входящих в состав 13 коммун.

Примечания 

Кагульский район
Кагульский район